Catanele se poate referi la:
Localități din România: 
Catanele, Argeș
Catanele, Dâmbovița
Catanele, Olt
Localități din România cu nume compuse: 
Catanele Noi, Dolj